Europejski turniej kwalifikacyjny siatkarzy do igrzysk olimpijskich w Pekinie był drugą szansą wywalczenia miejsca w tej najważniejszej sportowej imprezie. Tylko drużyna, która wygrała turniej zakwalifikowała się do igrzysk.

Runda eliminacyjna 
Drużyna, która awansowała do turniejów preeliminacyjnych, oznaczona jest czcionką pogrubioną.

I runda

II runda

Turnieje prekwalifikacyjne

Szombathely

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Półfinał

Finał

Evora

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Półfinał

Finał

Catania

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Półfinał

Finał

Europejski Turniej Kwalifikacyjny

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Grupa B 

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa 

*Awans do Igrzysk Olimpijskich 2008

Składy drużyn 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły podczas Turnieju Kwalifikacyjnego w dniach od 7 do 13 stycznia 2008 roku.

 Przynależność klubowa na początek sezonu 2007-08.
 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Legenda:Nr - numer zawodnikaA - atakującyL - liberoP - przyjmującyR - rozgrywającyŚ - środkowy

Finlandia 
Trener:  Mauro Berruto

Hiszpania 
Trener:  Marcelo Méndez

Holandia 
Trener:  Peter Blangè

Niemcy 
Trener:  Stelian Moculescu

Polska 
Trener:  Raúl LozanoAsystent:  Alojzy Świderek

Serbia 
Trener:  Igor Kolaković

Włochy 
Trener:  Andrea Anastasi

Zobacz też 
 Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008

Linki zewnętrzne 
Europejski Turniej Kwalifikacyjny na stronie CEV

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
Europejski Turniej Kwalifikacyjny w piłce siatkowej mężczyzn do Igrzysk Olimpijskich 2008